Сан Мигел Тлакотепек има више значења:

 Општина Сан Мигел Тлакотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тлакотепек (Сан Мигел Тлакотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику